Strophariaceae är en familj av svampar. Strophariaceae ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Strophariaceae